Санта-Каталина () — населённый пункт сельского типа (Pueblo) на юго-западе Уругвая, на территории департамента Сорьяно.

География 
Населённый пункт находится в юго-восточной части департамента, к югу от гряды Кучилья-дель-Бискочо, на высоте 137 метров над уровнем моря.
Санта-Каталина расположена на расстоянии приблизительно 76 километров к юго-востоку от города Мерседес, административного центра департамента и на расстоянии 163 километров к северо-западу от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Мерседес.

История 
Санта-Каталина возникла как населённый пункт при станции железнодорожной линии Монтевидео-Мерседес. Получила статус сельского населённого пункта (Pueblo) 19 декабря 1940 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 998 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Экономика 
Город является значимым сельскохозяйственным центром, основным направлением которого является разведение крупного рогатого скота.

Примечания 

Населённые пункты Уругвая